

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Świny – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Bolków 
 Świny – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Koluszki
 Świny – kolonia wsi Świny w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Koluszki

Zobacz też 
 Zamek Świny

Linki zewnętrzne